Élisabeth Chirol (1915-2001), historienne française
 Julien Chirol (1973-), tromboniste, multi-instrumentiste, compositeur, ingénieur du son et producteur de musique français
 Serge Chirol, photographe français